Seznam armad z zaporedno številko 10.

Seznam 
 10. armada (ZDA)
 10. armada (Združeno kraljestvo)
 10. armada (Francija)
 10. armada (Nemški imperij)
 10. armada (Avstro-Ogrska)
 10. armada (Japonski imperij)
 10. armada (Wehrmacht)
 10. armada (Nemški imperij)
 10. armada (Kraljevina Italija)
 10. armada (Ruski imperij)
 10. armada (ZSSR)
 10. gardna armada (ZSSR)
 10. deminerska armada (ZSSR)
 10. rezervna armada (ZSSR)

 Zračne
 10. zračna armada (ZSSR)
 10. zračna armada (ZDA)

Glej tudi